Эслинген:

 Эслинген — населённый пункт в общине Зольнхофен, Бавария, Германия.
 Эслинген — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Эслинген — район в земле Баден-Вюртемберг, Германия.
 Эслинген — посёлок в кантоне Цюрих, Швейцария.

См. также 
 Эслинген-ам-Неккар — город в земле Баден-Вюртемберг, Германия.
 Maschinenfabrik Esslingen (Машиностроительный завод Эслинген)